Sint-Jansbasiliek in Laren (Noord-Holland)
Sint-Jansbasiliek in Oosterhout (Noord-Brabant)
Kathedrale Basiliek van Sint Jan Evangelist in 's-Hertogenbosch
Pauselijke basiliek van Sint-Jan van Lateranen in Rome